Cookley kan syfta på:

 Cookley (efternamn) - ett engelskt efternamn
 Cookley, Suffolk - en ort i Suffolk, England
 Cookley, Worcestershire - en ort i Worcestershire, England
 Wolverley and Cookley - en civil parish i Worcestershire, England
 Cookley Green - en ort i Oxfordshire, England